Верхняя лобная борозда () расположена в верхней части префронтальной коры лобной доли головного мозга. Она отходит кпереди почти под прямым углом от верхней прецентральной борозды и располагается между верхней и средней лобными извилинами.

Дополнительные изображения

Примечания

Ссылки 

Борозды (нейроанатомия)
Лобная доля